Бриселски споразум може бити:

 Бриселски споразум (1924)
 Бриселски споразум (1948)
 Бриселски споразум (1984)
 Бриселски споразум (2013)